Хемингуэ́й () — фамилия и топоним английского происхождения.

Фамилия 
 Хемингуэй, Грегори (1931—2001) — врач, третий ребёнок писателя Эрнеста Хемингуэя.
 Хемингуэй, Дри (род.1987) — американская фотомодель и актриса, дочь Мариэль Хемингуэй и правнучка Эрнеста Хемингуэя.
 Хемингуэй, Марго (1954—1996) — американская манекенщица и актриса, внучка Эрнеста Хемингуэя, сестра Мариэль Хемингуэй.
 Хемингуэй, Мэри Уэлш (1908—1986) — американская журналистка и писательница, четвертая жена и вдова Хемингуэя.
 Хемингуэй, Мэриел (род. 1961) — американская актриса и писательница, внучка Эрнеста Хемингуэя, сестра Марго Хемингуэй.
 Хемингуэй, Тоби (род. 1983) — американский актёр британского происхождения.
 Хемингуэй, Эрнест (1899—1961) — американский писатель, военный корреспондент, лауреат Нобелевской премии по литературе, дед Марго и Мариэль Хемингуэй.

Топоним 
  — город в США.

См. также 
 «Хемингуэй спешл» — коктейль
 «Хемингуэй и Геллхорн» — американский телевизионный фильм 2012 года.